Epoicocladius är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Sulc och Zavrel 1924. Epoicocladius ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Epoicocladius